Keizer Otto III, Rooms-Duits koning (983–1002) en keizer (sinds 996)
Otto III van Beieren, koning van Hongarije (1305–1308)
Otto III van Lüneburg, hertog (1330–1352)
Otto III van Karinthië, hertog (1295–1310)
Otto III van Pommeren, hertog (1451–1464)
Otto III van Brandenburg, markgraaf (1220–1267)
Otto III van Bourgondië, paltsgraaf (1234–1248)
Otto III van Schaumburg, graaf (1492–1510)
Otto III van Anhalt
Otto III van Weimar-Orlamünde
Otto III van Brunswijk-Harburg
Otto III van Brunswijk-Lüneburg
Otto III van Monferrato
Otto III van Olomouc
Otto III van Ravensberg
Otto III van Zwaben
Otto III (?-1249), bisschop van Utrecht (1233-1249)